Polska Liga Hokejowa sezon 2005/2006

Złoty Kij za sezon otrzymał Leszek Laszkiewicz (Cracovia).

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów, +/- Różnica bramek

Play off

I runda

o miejsca 1-4 
 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4-2 (3:2, 2:3, 1:2, 8:4, 8:2, 8:1)
 Unia Oświęcim - GKS Tychy 0-4 (0:1, 0:5, 2:5, 1:5)

o miejsca 5-8 
 TKH Toruń - KH Sanok 3-0 (9:1, 2:1k, 7:0)
 Stoczniowiec Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 1-3 (4:6, 2:3, 2:1k, 1:2)

Finały

Finał 
 Cracovia - GKS Tychy 4-1 (3:2, 7:6k, 5:3, 2:3k, 5:1)

o 3. miejsce 
 Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 1-3 (5:4d, 3:4d, 1:6, 2:4)

o 5. miejsce 
 TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 2-0 (3:1, 7:1)

o 7. miejsce 
 Stoczniowiec Gdańsk - KH Sanok 3-2 (4:3, 1:3, 6:1, 2:6, 8:1)

Ostateczna kolejność 

Drużyna KH Sanok uniknęła degradacji do I ligi dzięki podjętej już po zakończeniu rozgrywek decyzji PZHL o powiększeniu ekstraligi hokejowej do 10 zespołów.

Legenda:

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2005 w hokeju na lodzie
2006 w hokeju na lodzie
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie